Калиновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Калиновское сельское поселение — входит в Красногвардейский район, Белгородская область
 Калиновское сельское поселение — входит в Киквидзенский район, Волгоградская область
 Калиновское сельское поселение — входит в Грибановский район, Воронежская область
 Калиновское сельское поселение — входит в Тарумовский район, Республика Дагестан
 Калиновское сельское поселение — входит в Серпуховский район, Московская область
 Калиновское сельское поселение — входит в Карасукский район, Новосибирская область
 Калиновское сельское поселение — входит в Чернушинском районе, Пермский край
 Калиновское сельское поселение — входит в Азовский район, Ростовская область
 Калиновское сельское поселение — входит в Камышловский муниципальный район, Свердловская область
 Калиновское сельское поселение — входит в Радищевский район, Ульяновская область
 Калиновское сельское поселение — входит в Чесменский район, Челябинская область